Wangji bezeichnet:

 Wangji (Cao) (王集镇), Großgemeinde im Kreis Cao in der chinesischen Provinz Shandong
 Wangji (Jieshou) (王集镇), Großgemeinde der Stadt Jieshou in der chinesischen Provinz Anhui
 Wangji (Siyang) (王集镇), Großgemeinde im Kreis Siyang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Wangji (Suining) (王集镇), Großgemeinde im Kreis Suining in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Wangji (Dongxiang) (汪集镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis der Dongxiang in der chinesischen Provinz Gansu
 Wangji (Xinye) (王集镇), Großgemeinde im Kreis Xinye in der chinesischen Provinz Henan
 Wangji (Yicheng) (王集镇), Großgemeinde der Stadt Yicheng in der chinesischen Provinz Hubei
 Wangji (Fucheng) (王集乡), Gemeinde im Kreis Fucheng in der chinesischen Provinz Hebei
 Wangji (Jia) (王集乡), Gemeinde im Kreis Jia in der chinesischen Provinz Henan
 Wangji (Mengcheng) (王集乡), Gemeinde im Kreis Mengcheng in der chinesischen Provinz Anhui
 Wangji (Taikang) (王集乡), Gemeinde im Kreis Taikang in der chinesischen Provinz Henan
 Wangji (Xiayi) (王集乡), Gemeinde im Kreis Xiayi in der chinesischen Provinz Henan
 Wangji (Xinzhou) (汪集街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xinzhou in der chinesischen Provinz Hubei